

Codici
 MFG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Muzaffarabad (Pakistan)

Musica
 MFG - Message from God – gruppo musicale psy trance israeliano
 MFG – singolo dei Die Fantastischen Vier del 1999

Lingua
mit freundlichem Gruß o più precisamente mit freundlichen Grüßen – saluto formale in tedesco equivalente al Distinti saluti